Boones Creek ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Boones Creek (South Carolina)
 Boones Creek (Tennessee)